«Под одной крышей» может означать:

 «Под одной крышей» () — советский фильм 1962 года.
 «Под одной крышей» — советский мультфильм 1978 года.
 «Под одной крышей» () — французский фильм 2017 года.
 «Под одной крышей» () — американский телесериал 2018—2019 годов.